Сент-Эли́кс-Тё () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Миранд. Округ коммуны — Миранд.

Код INSEE коммуны — 32375.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 620 км к югу от Парижа, в 85 км западнее Тулузы, в 26 км к югу от Оша.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 117 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 54 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 45 были экономически активными, 9 — неактивными (показатель активности — 83,3 %, в 1999 году было 60,0 %). Из 45 активных жителей работали 44 человека (22 мужчины и 22 женщины), безработным был 1 мужчина. Среди 9 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер